Тверитинов — фамилия.

 Тверитинов, Алексей Владимирович (1742—1798) — генерал-майор по Адмиралтейству, участник Русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
 Тверитинов, Гавриил Алексеевич (1789—1853) — директор Екатерининского училища в Риге, основатель первой лифляндской газеты на русском языке «Российское еженедельное издание в Риге» (1815—1817).
 
 Тверитинов, Евгений Павлович (1850—1920) — офицер Российского императорского флота, специалист по минной и корабельной электротехнике.
 Тверитинов, Михаил Иванович (1887—1932) — русский педагог, профессор.
 Тверитинов, Сергей Алексеевич (1820—1885) — генерал-лейтенант, герой обороны Севастополя.

 Игорь Дементьевич Тверитинов — герой рассказа А. И. Солженицына «Случай на станции Кочетовка».

Примечания